Чемпионат Украины по футболу 2008 года среди женских команд () — 17-й Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 6 мая, а завершился 29 ноября 2008 года. Звание чемпиона Украины вернул себе харьковский «Жилстрой-1», завоевавший четвёртый титул за последние шесть сезонов.

Участники 
В чемпионате в 2008 году принимали участие 10 команд. После годичного перерыва в турнир вернулась одесская «Черноморочка». Кроме неё состав участников пополнила мариупольская «Ильичёвка» и команда «Ятрань-Базис», представлявшая Уманский район. Из участников прошлого сезона турнир лишился киевского «Атекса».

Первый этап 
Первый этап турнира проходил с 6 мая по 19 сентября 2008 года. По его результатам первые 5 команды продолжили выступления в финальном этапе. Команда «Заря-Спартак» (Луганск) снялась с чемпионата после 2-го тура, результаты игр с её участием были аннулированы (1. Южанка-Мастер - Заря-Спартак 9:0, матч до конца не был доигран, 2. Заря-Спартак - Дончанка 0:8).

Результаты матчей

Финальный этап 
Финальный этап турнира проходил с 4 октября по 29 ноября 2008 года.

Результаты матчей

Итоговая таблица 
При определении итоговой расстановки команд учитывались матчи между собой в обоих этапах чемпионата.

Ссылки 
 ЖФК «Дончанка» (Донецк). Архив. Статистика
 

2008
Футбол на Украине в 2008 году
2008 год в женском футболе